

Pays-Bas 
 't Woud, hameau de la commune de Nijkerk, dans le Gueldre
 't Woudt, village de la commune de Midden-Delfland, en Hollande-Méridionale